Lepaute pode se referir a:

Nicole-Reine Lepaute
Lepaute (cratera)
7720 Lepaute

Desambiguação